Questa è una lista degli episodi del secondo ciclo di trasmissione italiana dell'anime Shin Chan. In Italia, gli episodi sono stati trasmessi in ordine sparso rispetto all'originale. Questo ciclo di episodi, che è stato trasmesso su Cartoon Network dal 15 giugno 2009 ed ha alcuni doppiatori diversi rispetto al doppiaggio dei precedenti episodi, è stato acquistato dalla Spagna. Nel 2010 questi episodi sono stati replicati da Boing.

Ogni episodio è diviso in mini-episodi della durata di circa 10 minuti l'uno.

Episodi

Differenze della trasmissione italiana rispetto a quella originale 
 L'episodio "Misaeindiana Jones - Alla ricerca dei tesori perduti" è originalmente diviso in tre parti, ma in Italia ne sono arrivate solo due.
 L'episodio "Che spasso l'Australia!" è stato diviso in sei parti in Italia, ognuna di 10 minuti circa. In originale, la storia si prolunga in 2 puntate della durata di 30 minuti l'una.
 Gli episodi "Giochiamo a mammavolo!", "Mammola entra in squadra (Parte prima)" e "Mammola entra in squadra (Parte seconda)" in originale erano parte di un solo episodio speciale, lungo più del normale.
 Tra l'episodio 28 ed il 29 c'è stata una pausa nella trasmissione per doppiare altri episodi. Dallo stesso episodio 29 si possono notare alcuni cambiamenti nell'edizione italiana della sigla finale: è stata mandata in onda integralmente (nei primi 28 episodi un piccolo pezzo della sigla era stato tagliato) e sono stati inseriti, a fine video, i crediti del doppiaggio italiano.

Note

Voci correlate 
 Episodi di Shin Chan (primo ciclo di trasmissione italiana)

Italia